Consolação (Minas Gerais), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Consolação (São Paulo), een district in de Braziliaanse gemeente São Paulo